Besselaar (buurtschap), in Nederland, provincie Noord-Brabant

Personen 
 Christ van den Besselaar, heemkundige en auteur
 Gerrit Besselaar, literatuurhistoricus
 Ino van den Besselaar, Kamerlid in Nederland
 Jan Hermanus Besselaar, organist, pedagoog en componist
 Pieter Besselaar, burgemeester van Sassenheim en Bunschoten-Spakenburg